De Rally van Australië 2018, formeel 27th Kennards Hire Rally Australia, was de 27e editie van de Rally van Australië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2018. Het was de 584e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Coffs Harbour.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 7,16 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië